Rehfeld – frazione della città di Kyritz nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)
 Rehfeld – frazione della città di Falkenberg/Elster nel circondario rurale dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)